Riggenbach může znamenat:

Albert Riggenbach, meteorolog
Niklaus Riggenbach (1817–1899), švýcarský železniční konstruktér a vynálezce
Riggenbachova brzda
Riggenbachova ozubnice
Holly Blacková, rozená Riggenbach (1971), americká spisovatelka
Riggenbach's gerbil